Merc может указывать на:

 Merc Clothing — классический британский бренд одежды.
 Merc MUD multi-user-daemon — компьютерная программа для интерактивного общения.
 Mobile Emission Reduction Credit (MERC), используется в уменьшении загрязнений окружающей среды.
 Middle East Rally Championship